Luis II puede referirse a:

 Luis el Germánico, rey de Francia Orientalis (804–876).
 Luis II el Joven, emperador carolingio (825–875).
 Luis II, llamado 'el Tartamudo', rey de Francia (846–879).
 Luis II, conde de Loon (1170–1218).
 Luis II, duque de Baviera (1229–1294). 
 Luis II, conde de Flandes (1330–1384). 
 Luis II, duque de Borbón (1337–1410).
 Luis II de Anjou, rey titular de Sicilia y Nápoles (1377–1417).
 Luis II, conde de Montpensier (1483–1501).
 Luis II, rey de Hungría (1506-1526).
 Luis II, príncipe de Condé (1621–1686).
 Luis II, rey de Países Bajos (1804–1831).
 Luis II, rey de Baviera (1845–1886).
 Luis II, príncipe de Mónaco (1870–1949).
 Estadio Luis II, estadio de fútbol donde habitualmente juega el AS Monaco FC.